TUA peut faire référence à :
 * 
 Troubles liés à l'usage de l'alcool

Tua peut faire référence à :
 Tua, un affluent du Douro au Portugal,